28-й выпуск  Классики Альмерии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Альмерия. Гонка прошла 24 февраля 2013 года в рамках Европейского тура UCI 2013. Победу одержал австралийский велогонщик Марк Реншоу из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 14 команд: 7 команд категории UCI ProTeam, 5 проконтинентальных и 2 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 111 гонщиков. До финиша доехали 109 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Альмерии 2013  на FirstCycling
 
 
 
 

2013 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2013 году
Февраль 2013 года